Иван Ермолаев:
 Ермолаев, Иван Алексеевич (1907—1993) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Ермолаев, Иван Алексеевич (1899—1994) — русский поэт, участник кронштадтских событий 1921 года.
 Ермолаев, Иван Дмитриевич (1924—1993) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.